Dirk III heer van Wassenaar (omstreeks 1325 - 1391) was heer van Wassenaar en burggraaf van Leiden. Hij woonde op kasteel  't Zandt in Oegstgeest. Eind 14e eeuw bewoonde hij het Kasteel Paddenpoel.

Hij was een zoon van Filips III van Wassenaer en kleinzoon van Dirk II van Wassenaer.

Huwelijk en kinderen 
Hij huwde met Machteld Oem (dochter van Gilles Oem, heer van Barendrecht) en had de volgende kinderen:
Filips IV van Wassenaer
Gerrit van Wassenaer
Willem van Wassenaer
Dirk IV van Wassenaer

Dirk III
Adel in de Nederlanden in de 14e eeuw